Треме́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 155 км на захід від Ренна, 65 км на захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 439,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тремель на сайті французького Національного інституту географії
 Тремель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тремель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор